Nissen har flere betydninger:
 Nisse - overnaturligt væsen.
 Nissen (adelsslægt)

Se også 
 Nis (drengenavn)